Leon Holzer (Holcer) (1895–1972) – podporucznik taborów Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, prezes Zarządu Głównego Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, 25 lipca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Leon Holzer (1902–1941) – działacz Komunistycznej Partii Polski

Przypisy